Fayette County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fayette County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001020
 Fayette County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 06000518
 Fayette County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000236
 Fayette County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 73001433
 Fayette County Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 78002793